Боб Андерсон (): Андерсон, Боб (1922—2012) — британский фехтовальщик и актёр.
 Андерсон, Боб (1931—1967) — британский мотогонщик и автогонщик, пилот Формулы-1.

См. также 
 Андерсон, Роберт